Фернан-Нуньес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 29,8 км². Население 9736 человек (на 2010 год). Расстояние 24 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Fernán Nuñez
 Fernán Núñez
 Fotos de Fernán Núñez
 Fortificaciones de Fernán Núñez
 Fernán Núñez es de cine
 Peña Flamenca «El Mirabrás» 

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы